Concepción del Bermejo puede referirse a:

 Concepción del Bermejo, ciudad existente entre 1585 y 1632 en la actual Provincia del Chaco, Argentina;
 Concepción del Bermejo, localidad actual de la Provincia del Chaco, Argentina;